Loerzer ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Loerzer (1891–1960), deutscher Jagdflieger und Generaloberst
 Fritz Loerzer (1893–1952), deutscher evangelischer Geistlicher